Oda – imię żeńskie
 Oda – utwór liryczny

 Geografia
 Oda – miasto w Ghanie, w dystrykcie Birim South
 Oda – miasto w Japonii, w prefekturze Shimane
 Oda – rzeka w Sudanie

 Osoby o imieniu Oda
 Oda – żona cesarza Arnulfa z Karyntii
 Oda – żona Mieszka I
 Oda – żona Bolesława I Chrobrego
 Oda von Brabant – szkocka księżniczka, święta

 Osoby o nazwisku Oda
 Oda – klan japoński

 Eiichirō Oda – japoński mangaka
 Hideji Oda – japoński mangaka
 Hiroyuki Oda – japoński zapaśnik
 Kazumasa Oda – japoński piosenkarz
 Mikio Oda – japoński lekkoatleta, trójskoczek, pierwszy medalista olimpijski Japonii
 Nobunaga Oda – japoński daimyō
 Nobunari Oda – japoński łyżwiarz figurowy
 Shigeru Oda – japoński sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
 Sophie Tamiko Oda – amerykańska aktorka japońskiego pochodzenia
 Yūji Oda – japoński aktor i piosenkarz

 Skróty
 ODA (Občanská demokratická aliance) – czeska partia polityczna o profilu konserwatywno-liberalnym
 ODA (Open Design Alliance) – stowarzyszenie promujące rozwiązania i standardy CAD
 ODA (Open Document Architecture) – standard architektury dokumentów złożonych
 ODA (Обласна державна адміністрація) – obwodowa administracja państwowa na Ukrainie
 ODA (Official Development Assistance) – oficjalna pomoc rozwojowa

 Zobacz też
 (1144) Oda – planetoida